Comense – nome della squadra di calcio di Como dal 1926 al 1936
 Ginnastica Comense 1872 maschile – squadra di pallacanestro maschile fondata nel 1919 e scomparsa dopo il 1927
 Ginnastica Comense 1872 – squadra di pallacanestro femminile fondata nel 1945
 Mariano Comense – comune della provincia di Como